Рафаэл Шмитц (; 17 декабря 1980, Блуменау, Санта-Катарина) — бразильский футболист, защитник.

Биография 
Был игроком «Лилля», откуда дважды уходил в аренду. В первую половину сезона 2004 года на условиях аренды играл в клубе российской премьер-лиги «Крылья Советов», а сезон 2007/08 провёл в клубе «Бирмингем Сити», с которым вылетел из английской премьер-лиги.

В июле 2008 года, на условиях полного владения, перешёл в «Валансьен». Сумма трансфера составила 1 млн €. 9 марта 2012 года Шмитц подписал контракт с «Атлетико Паранаэнсе».

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Франции: 2004/2005
 Победитель в Кубке Интертото: 2004
 Финалист Кубка Интертото: 2002
 Финалист Кубка России: 2003/2004

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте LFP 
 Профиль игрока на сайте Lequipe.fr 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»